Mostro – termine usato solitamente con connotazione negativa che indica un essere vivente reale o immaginario a cui sono attribuite una o più caratteristiche straordinarie

Musica 
 Mostro – rapper italiano
 Mostro – singolo di Federica Carta del 2021
 Mostro – album di Gianmaria del 2023
 Mostro – singolo di Gianmaria del 2023

Pagine correlate 
 Mostri (disambigua)
 Il mostro